Parade puede referirse a:
 Parade (1917), ballet de los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev, con música de Erik Satie, coreografía de Léonide Massine y decorados y vestuario de Pablo Picasso.
 Parade, una revista.
 Parade, alias de Antonio Galvañ, músico murciano.
 Parade, álbum de Prince.
 Parade, álbum de Tiësto.
 Parade, Agrupación musical de 5 mujeres británicas.
 Parade (álbum de Spandau Ballet) (1984).